A Sonae IM (Sonae Investment Management) é uma unidade do Grupo Sonae focada no investimento, através de fusões e aquisições, em empresas tecnológicas nas áreas de telecomunicações e retalho. A Sonae IM, na sua atividade de Corporate Venture Capital, investe em projetos que se encontrem numa fase inicial de crescimento, contribuindo para o seu desenvolvimento e escalamento. 

O portefólio de participações da Sonae IM é composto por 6 empresas - WeDo Technologies, Bright Pixel, S21sec, Saphety, Biz Direct e Movvo.

A Sonae IM incorpora também uma área de parcerias, na qual se registam as relações com a MDS, Maxmat, Tlantic e Público.

Em maio de 2016, a Sonae IM anunciou a aquisição da Sysvalue, reforçando a sua posição no mercado de cibersegurança, a nível nacional e europeu.

O Grupo Sonae 
A Sonae IM integra o grupo de empresas Sonae, o maior empregador privado em Portugal, com 40.000 colaboradores. As empresas que constituem o universo Sonae, além da Sonae IM, são: Sonae MC, Sonae SR, Sonae RP, Sonae FS, Sonae Sierra e NOS.

História 
A Sonae IM tem origem na Sonaecom SGPS, a sub-holding do Grupo Sonae nas áreas de Tecnologia, Media e Telecomunicações – fundada em 1994 – e na Sonae E.Ventures – fundada no ano 2000 –, que fazia aquisição de participações minoritárias em empresas que desenvolviam atividade ou produtos em áreas complementares aos negócios centrais da Sonaecom SGPS. Especificamente, as empresas que integram hoje a Sonae IM integravam antes a Sonae SSI, que agregava os negócios de Software e Sistemas de Informação da Sonaecom.

Depois da fusão entre a ZON e a Optimus em 2014 e aparecimento da NOS, a empresa de telecomunicações saiu da esfera da Sonaecom.

A Sonae IM foi constituída em 2015, com a designação Sonae Investment Management - Software And Technology, SGPS, S.A.

Portefólio 
Atualmente a Sonae IM tem no portefólio a WeDo Technologies, a S21sec, a Saphety, a Biz Direct, a Movvo e a Bright Pixel.

A WeDo Technologies, fundada em 2001 por Rui Paiva, é uma empresa de software e consultoria especializada, líder em soluções de garantia de negócio e de combate à fraude, principalmente para o mercado das telecomunicações, mas também para outras indústrias, como retalho, energia e saúde, banca e seguros. Em 2015 foi avaliada em 1,6 mil milhões de dólares.

A empresa S21sec é uma empresa de origem espanhola especializada em cibersegurança. Em 2014, a Sonae adquiriu 60% da empresa. Através da S21sec, a Sonae IM tem a presidência do European Cybersecurity Group (ECSG).

A Saphety nasceu no seio da Novis (que se fundiu com a Optimus em 2007) em 2005, como uma unidade de negócios especializada comunicações seguras. Hoje, a Saphety oferece soluções para a desmaterialização, simplificação e automatização de processos de negócio e tem mais de 8.100 empresas clientes, em mais de 20 países.

A Biz Direct, dedica-se a serviços de automatização de processos de negócio e na comercialização de soluções multi-marca de Tecnologias de Informação. A empresa foi fundada no ano 2000, como plataforma B2B (Business to Business) dentro da Sonaecom.

A Movvo é uma empresa portuguesa fundada em 2009, por universitários e venceu o concurso IUL MIT Portugal Caixa Capital Venture Competition. A Movvo desenvolveu tecnologia que permite compreender “a forma como os clientes de um espaço interagem e circulam”, permitindo aos lojistas otimizar a sua oferta, espaço, serviços, etc. A Sonae IM tem uma quota minoritária na Movvo.

A Bright Pixel foi fundada em 2015 por Celso Martinho, um dos fundadores do motor de busca e portal SAPO e antigo diretor de internet do MEO. A Bright Pixel é designada como um Company Builder Studio, “uma empresa que ajuda outras empresas”, funciona também como um laboratório para grandes empresas como a NOS e a Sonae. Vai organizar o maior evento de tecnologia em Portugal em outubro, o Pixels Camp.

Ligações externas
Página Sonae IM
Página Sonae
Página WeDo Technologies
Página s21sec
Página Saphety
Página Biz Direct
Página Movvo
Página Bright Pixel
Página Sysvalue

Empresas de Portugal|Sonae
Empresas de Portugal
Sonae
Multinacionais de Portugal
Empresas fundadas em 2015